Therenia är ett släkte av mossdjur. Therenia ingår i familjen Escharinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Therenia